Села в Україні:
 Кальне — Львівська область, Стрийський район
 Кальне — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Кальне — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район

 Кальне — колишнє село, входило до складу Бориспільского району Київської області.

Див. також 
 Кальна